Barbus venustus — рыба рода лучеперых рыб семейства карповых.

Краткое описание 
Тело умеренно сжато, его глубина равна или немного больше длины головы. Рыло округлое, короче, чем диаметр глаза. Формула зубов 2.3.5-5.3.2.
Боковая линия полная. Грудной плавник не достигает основания брюшного плавника. Хвостовой стебель относительно стройный.

Распространение 
Эндемик бассейна Пангани, включая озеро Джипе.

Биология 
Этот вид барбуса был пойман на мелководье среди травы Paspalidium geminatum в водохранилище Ньямба-я-Мунгу. Питается рачками кладоцерами, придонными насекомыми, личинками и кормами растительного происхождения.

Литература 
 Vreven, E. 2005. Barbus venustus

Барбусы